

Toponímia 
Mora (Camarões) — cidade  da província de Extremo Norte

Municípios da Espanha 
Mora (Espanha) — da província de Toledo
Móra d'Ebre — da Catalunha
Móra la Nova — da Catalunha
Mora de Rubielos — de Aragão

Estados Unidos 
Mora (Minnesota) — cidade dos Estados Unidos
Condado de Mora (Novo México)

Portugal 
Mora (Portugal) — município português do distrito de Évora
Mora (freguesia) — do município homónima

Suécia 
Mora (Suécia) — cidade da Dalecárlia, capital da comuna homónima
Mora (comuna)

Outros usos 
Mora (linguística) — unidade de som que determina o peso silábico
Mora (justiça) — conceito jurídico relacionado com o atraso no pagamento ou recebimento de obrigações ou direitos
Mora (gênero) — género de plantas da família Caesalpinioideae (Fabaceae)
Jogo da mora — jogo tradicional brasileiro com origem na região italaina do Vêneto
Mora (loja) — loja japonesa online de música
Faca de Mora — faca tradicional sueca
1257 Mora — asteroide
José Joaquín de Mora — escritor e político espanhol 

Desambiguações de topônimos